Круто́е — село в Ливенском районе Орловской области России России. Административный центр Крутовского сельского поселения

География 
Расположено в западной части Ливенского района, в юго-восточной части Орловской области, в центре Средне-русской возвышенности и является частью обширной площади поднятия в пределах Русской равнины. 

Северную часть села Крутое пересекает автотрасса  Ливны — Орёл. 

Через село протекает река Труды. 

Расстояние до города Ливны по трассе составляет 11 км, а по прямой — 8 км. В селе 13 улиц.

Население

Этимология 
В писцовых книгах 1647 года село Крутое упоминается как слобода образованная семьями черкасских войсковых казаков имеющая 39 дворов.

Инфраструктура 
 КСКОУ ОО «Крутовская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» 
 ФАП Крутовской медпункт 
 Отделение Почты России 
 Магазин

Известные люди 
 Петрашов, Валентин Захарович — Герой Советского Союза.

Примечания 

Населённые пункты Ливенского района